John Digby ist der Name folgender Personen:
* John Digby, 1. Earl of Bristol (1586–1653), englischer Adliger und Politiker
 John Digby, 3. Earl of Bristol (um 1635–1698), englischer Adliger und Politiker